Шук ( или ) — немецкая и английская фамилия. Известные носители:

 Шук, Александер (род. 1957) — немецкий гребец-каноист.
 Шук, Анетт (род. 1970) — немецкая гребчиха-байдарочница.
 Шук, Вальтер (1920—2015) — немецкий лётчик-ас Второй мировой войны.
 Шук, Кайли (род. 1998) — американская баскетболистка.

См. также 
 Сук